Альфред Нóйес  (, 16 сентября 1880 — 25 июня/28 июля 1958)) — английский поэт и писатель, известный своими балладами «Разбойник» и «Шарманка».

Ранние годы жизни 
Нойес родился в Вулверхемптоне, графство Стаффордшир, Англия. Он был сыном Альфреда Нойеса, преподавателя латыни и греческого, и Амелии Адамс. Учился в Эксетер-колледже, Оксфордский университет, но оставил последний, не получив степени магистра.

Творчество 
В 21 год, год своего совершеннолетия, Нойес издал первое собрание стихотворений — Ткущиеся Года, который вызвал положительные отклики таких поэтов как Уильям Батлер Йейтс и Джордж Мередит. С 1903 по 1908 год он напечатал ещё пять поэтических сборников, включая Лес Дикого Тимьяна, Цветы Старой Японии и другие стихотворения. В 1918 году Альфред выпустил в свет сборник рассказов: Блуждающие Призраки, Морские Истории и другие рассказы. В 1924 году Нойес издал ещё один прозаический сборник — Тайный игрок.
На выставке Британской империи, проходящей в 1924 году, для пышного представления, прославляющего Империю, Нойес написал цикл стихотворений, положенных на музыку сэром Эдвардом Элгаром, среди которых было и стихотворение Королевство Шекспира. В 20-х годах Нойес написал стихотворную трилогию Несущие факел, посвящённую научным достижениям человечества в их связи с христианством. Во время Второй Мировой войны Нойес жил в США и Канаде, воспевал в стихах и песнях английских солдат, а в 1949 году возвратился в Англию.
В результате всё увеличивающейся слепоты Нойес начал диктовать свои произведения. В 1953 году он издал автобиографию Два памятных мира, в которой рассказал о своей жизни по обе стороны Атлантического океана. Нойес написал приблизительно шестьдесят книг, включая поэзию, романы, и сборники рассказов. Последний сборник его стихотворений Письмо к Лукиану вышел в 1956 году. В своём творчестве Нойес придерживался классического, традиционного литературного стиля, находясь под влиянием Вордсворта и Теннисона.

Личная жизнь 
С 1914 по 1923 год Нойес преподавал английскую литературу в Принстонском университете. В 1907 году он женился на Гарнетт Дэниэлс, от которой у него было трое детей. После смерти жены в 1926 году Нойес снова женился на Мэри Анжеле Мэйн Вельд-Бланделл, которая в первом браке жила в старинной семье неортодоксальных католиков. В 1929 году семья переехала в Лайл Комб, на остров Уайт, где Нойес продолжал писать стихи и эссе, вошедшие в книгу Сад в заливе (1939). Через некоторое время Нойес принял католичество и написал после своего обращения книгу Неведомый Бог(1934). От второй жены у Нойеса было трое детей: Хью, Вероника и Маргарет.
Умер Альфред Нойес в возрасте 77 лет. Его могила находится во Фрешуотере, остров Уайт.

Примечания

Произведения Нойеса и статьи на языке оригинала 
 Published works
 Works by or about Alfred Noyes at Internet Archive (scanned books original editions color illustrated)
  (plain text and HTML)
 Escape'''s radio adaptation of Noye’s Log of the Evening Star''
 Literary Heritage — Alfred Noyes

Ссылки 
  Альфред Нойес — биографическая справка и переводы Александра Лукьянова
  Альфред Нойес «Разбойник» — перевод Александра Лукьянова
  Альфред Нойес «Полотно времени» — перевод Никиты Винокурова
  Альфред Нойес «Песнь Шервуда» — перевод Марины Новиковой

Альфред Нойес
Родившиеся в 1880 году
Умершие в 1958 году
Выпускники Оксфордского университета
Английские мемуаристы
Английские поэты
Английские писатели XX века
Поэты Великобритании
Писатели Великобритании XX века
Почётные доктора Йельского университета